Bundesliga austriacka w piłce nożnej (1995/1996) była 85. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Liga liczyła 10 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Austria Salzburg. Nowym mistrzem Austrii został zespół Rapid Wiedeń.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1995 w Austrii
1996 w Austrii
1995 w piłce nożnej
1996 w piłce nożnej